

Persone 
 David Vallorani (1989) – hockeista su ghiaccio canadese
 Nicoletta Vallorani (1959) – scrittrice italiana